Фелдфебел-Денково () — село в Болгарии. Находится в Добричской области, входит в общину Добричка. Население составляет 667 человек.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Фелдфебел-Денково, в состав которого входит Фелдфебел-Денково, должность кмета (старосты) исполняет Берол Ахмед Али (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов правления кметства.

Кмет (мэр) общины Добричка — Петко Йорданов Петков (Болгарская социалистическая партия (БСП)) по результатам выборов в правление общины.

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Добричской области